Welsh Senior League 1896–97 var den sjette sæson af den walisiske fodboldliga Welsh Senior League. Ligaen havde deltagelse af ti hold, hvoraf to dog trak sig i løbet af sæsonen, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Druids FC.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – Welsh Senior League Tables 1896-97

Noter 

Sæsoner i Welsh Senior League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897